Baranek ist der Familienname folgender Personen:
 Günter Baranek, deutscher Generalmajor
 Miroslav Baranek (* 1973), tschechischer Fußballspieler
 Rudolf Baránek (1909–?), tschechoslowakischer Ruderer
 Stanisław Baranek (16. Jh.), Architekt der Remuh-Synagoge in Krakau
 Wincenty Baranek (1899–1943) und Łucja Baranek (1908–1943), Gerechte unter den Völkern